Бори́с Миха́йлович Ивано́в:
 Иванов, Борис Михайлович (1895—1993) — капитан Корниловского полка, начальник РОВС.
 Иванов, Борис Михайлович (1927—2012) — советский биатлонист.
 Иванов, Борис Михайлович (род. 1957) — российский художник и кукольник.